Ricardo Flores puede referirse a:

 Ricardo Flores Magón (1873-1922), político, periodista y dramaturgo mexicano;
 Ricardo Flores Pérez (1903-2002), escritor y militante independentista gallego; o

 Ricardo Flores Magón, estación del Metro de México.